Amerikai Egyesült Államok
 Clayton (Alabama)
 Clayton (Delaware)
 Clayton (Dél-Dakota)
 Clayton (Észak-Karolina)
 Clayton (Georgia)
 Clayton (Idaho)
 Clayton (Illinois)
 Clayton (Indiana)
 Clayton (Kalifornia)
 Clayton (Los Angeles megye, Kalifornia)
 Clayton (Placer megye, Kalifornia)
 Clayton (Kansas)
 Clayton (Louisiana)
 Clayton (Maryland)
 Clayton (Massachusetts)
 Clayton (Michigan)
 Clayton (Minnesota)
 Clayton (Mississippi)
 Clayton (Missouri)
 Clayton (New Jersey)
 Clayton (község, New York)
 Clayton (város, New York)
 Clayton (Nyugat-Virginia)
 Clayton (Ohio)
 Clayton (Oklahoma)
 Clayton (Pennsylvania)
 Clayton (Texas)
 Clayton (Új-Mexikó)
 Clayton (Washington)

 Ausztrália
 Clayton (Melbourne)

 Egyesült Királyság
 Clayton (Manchester)
 Clayton (South Yorkshire)
 Clayton (Staffordshire)
 Clayton (West Sussex)
 Clayton (West Yorkshire)

Nevek
 Clayton (keresztnév)
 Clayton (vezetéknév)